Топу́чая — село в Шебалинском районе Республики Алтай России. Входит в состав Дъектиекского сельского поселения.

География 
Находится у начала подъёма федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (572 км) на Семинский перевал. Здесь смыкаются Чергинский и Семинский хребты, дальнейшее движение возможно лишь через горный перевал, высотой 1717 метров. Это второй по высоте перевал на Чуйском тракте.

История 
Основано в 1878 году. Из списка населенных мест Бийского уезда 1911 года известно, что оно входила в Шебалинскую волость, где было 53 двора и проживало 283 человека. Существовала церковь, школа грамоты, 2 кожевенных завода, 2 торговые лавки.

В годы Гражданской войны здесь проходили сражения частей Красной Армии с отступающими на юг, в Монголию отрядами колчаковских войск.

Позже, в 30—40-х годах XX века в этих местах находился один из лагерей ГУЛАГа, где отбывал свой срок «юродивый епископ» Варнава (Беляев).

Население

Транспорт 
Село стоит на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт».

Примечания

Ссылки 
 село Топучая на «Живых дорогах Сибири»
 
 

Населённые пункты Шебалинского района